Кассия:

 Растения
 Кассия — род полукустарников семейства бобовых.
 Коричник китайский (Кассия) — дерево, из которого получают корицу более низкого качества, чем из Коричника цейлонского.
 Сенна александрийская (Кассия остролистная) — лекарственное растение, использовавшееся для изготовления слабительных средств.

 Имена
 Кассия Константинопольская (ок. 805 — ок. 867) — монахиня-гимнограф, почитается в лике преподобных.
  — одна из трёх дочерей Иова после его испытания.

См. также 
 Касия (значения)
 Кассий — мужское имя латинского происхождения